Меморіал Таля 2013 — восьмий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 12 по 23 червня 2013 року в Москві в Центрі нових технологій Digital October (Берсенівська набережна 6/3).

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2777,4).

Регламент турніру

Розклад змагань 

• Відкриття турніру  - 12 червня 

• Ігрові дні: 13-15, 17-19, 21-23 червня

• Вихідні дні: 16, 20 червня

Початок партій в 14-00 год, останній тур в 12-00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць 
 1. Кількість зіграних партій чорним кольором;
 2. Кількість виграних партій
 3. Особиста зустріч;
 4. Система Койя (кількість очок, набраних в зустрічах з суперниками, які набрали половину та більше очок)
 5. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 100 000 Євро.
 30 000 євро
 20 000 євро
 15 000 євро
 10 000 євро
 8 000 євро
 6 000 євро
 4 000 євро
 3 000 євро
 2 500 євро
 1 500 євро

Суми призів вказані після вирахування відповідних податків та зборів.
Призи розподіляються згідно з зайнятими місцями з урахуванням додаткових показників. У разі рівності всіх показників призи діляться порівну.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2013 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Призовий фонд — 15000 Євро

Підсумкова таблиця бліц-турніру 

Шахісти, які посіли в бліц-турнірі 1-5 місця отримали право зіграти в основному турнірі 5 партій білими фігурами,а шахісти, які посіли 6-10 місця зіграють білими фігурами 4 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
 Борис Гельфанд

Посилання 
 Меморіал Таля на ChessPro.ru 
 Меморіал Таля 2013 на russiachess.org  
 Меморіал Таля 2013 онлайн на chessdom.com  
 Форум на ChessPro.ru 
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2013
Меморіал Таля
2013 у Москві
Червень 2013